Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Kuala Lumpur du 19 au .

Nicole Provis remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Grossman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Meredith McGrath.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Malaisie
1993 en Malaisie
Tennis en avril 1993